Серо дел Кабаљо има више значења:

 Серо дел Кабаљо (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо дел Кабаљо (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо дел Кабаљо (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику